Рибаре је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 3601 становника.

Овде се налазе Основна школа Љубиша Урошевић, ФК Морава Рибаре и Запис храст код цркве (Рибаре).

Историја 
До Другог српског устанка Рибаре се налазило у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Рибаре улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадало Јагодинској нахији и Темнићској кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

Демографија 
У насељу Рибаре живи 2474 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,5 код жена). У насељу има 948 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији